Та́йлер Ма́йерс (; , Хьюстон, Техас, США) — профессиональный канадский хоккеист, защитник клуба НХЛ «Ванкувер Кэнакс».

Игровая карьера

Клубная 
Начинал играть в Западной хоккейной лиге (WHL) за команду Келоуна Рокетс. В 2009 году Майерс помог выиграть главный трофей Западной хоккейной лиги, и был назван MVP плей-офф набрав 20 очков.

На Драфте НХЛ 2008 был выбран клубом Баффало Сейбрз в первом раунде под общим 12-м номером. 11 Мая 2009 Баффало подписал с Майерсом стандартный контракт новичка, рассчитанное на 3 года.

В сезоне 2009/2010 дебютировал в НХЛ. 8 октября 2009 года набрал первые очки в НХЛ против Финикс Койотис. Восемь дней спустя Майерс забил свой первый гол в НХЛ, пробив вратаря Дуэйна Ролосона из Нью-Йорк Айлендерс. 24 октября Майерс забил победный буллит команде Тампа-Бэй Лайтнинг. В первом сезоне НХЛ набрал 48 очков в 82 играх, и получил Колдер Трофи как лучшему новичку сезона.

15 сентября 2011 года подписал семилетний контракт с «Баффало Сейбрз».

Во время локаута в НХЛ Майерс подписал контракт с клубом «Клагенфурт» из Австрийской хоккейной лиги и выиграл с ним кубок.

В феврале 2015 года был обменян в клуб «Виннипег Джетс».

Международная 
Майерс, родившийся в американском штате Техас, играет за сборную Канады, так как рос в Калгари и имеет двойное гражданство. Майерс объяснил своё решение, принятое в юности: «Переезд в Канаду оказал большое влияние в моём развитии как хоккеист. Я просто чувствовал, что если бы я не уехал в Канаду, я бы не стал тем, кем являюсь сегодня. Полагаю, что, если бы я играл в другой вид спорта, я бы остался в Техасе».

Майерс помог сборной Канады выиграть золото на юниорском чемпионате мира 2008 года в Казани. Позже он выиграл молодёжный Чемпионат мира в Оттаве, наряду с товарищем по команде Келоуна Рокетс Джейми Бенном. Канада тогда выиграла рекордную пятую подряд золотую медаль.

29 апреля 2010 года Майерс был приглашён в сборную Канады на взрослый Чемпионат мира. Также сыграл на чемпионате мира 2014 года.

Достижения 
 Победитель Юниорского чемпионата мира (2008) в составе сборной Канады 
 Победитель Молодёжного чемпионата мира (2009) 
 Чемпион WHL (2009)
 WHL плей-офф MVP (2009)
 Обладатель Колдер Трофи (2010)
 Чемпион Австрийской хоккейной лиги (2013)

Статистика

Клубная карьера

Международные соревнования

Примечания

Ссылки 

Хоккеисты Канады
Хоккеисты США
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные защитники
Игроки «Келоуна Рокетс»
Игроки «Баффало Сейбрз»
Игроки ХК «Клагенфурт»
Игроки «Виннипег Джетс» (с 2011)
Игроки «Ванкувер Кэнакс»
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Обладатели Колдер Трофи
Задрафтованные ХК «Баффало Сейбрз»